ГЛ, Гл, гл:

 ГЛ — горячая линия.
 гл, гкл — гектолитр.
 г/л — грамм на литр.